Mir Iskusstwa (; "Welt der Kunst") steht für:

 Mir Iskusstwa, eine Künstlervereinigung 
 Mir Iskusstwa (Zeitschrift), Kunstzeitschrift